

Geografia
Cantone Wallis (in italiano Vallese) – cantone del sud-ovest della Svizzera
Isole di Wallis – isola di Wallis e Futuna, territorio d'oltremare francese
Wallis – uno dei tre regni tradizionali nei quali è diviso il territorio d'oltremare francese di Wallis e Futuna
Wallis – città del Texas, Stati Uniti d’America

Persone
Annabelle Wallis – attrice britannica
Barnes Wallis – ingegnere e scienziato britannico
Gary Wallis – batterista e percussionista britannico
George August Wallis – pittore inglese
George Olivier Wallis – feldmaresciallo austriaco di origine irlandese
Hal B. Wallis – produttore cinematografico statunitense
Henry Wallis – pittore, scrittore e collezionista d'arte inglese
John Wallis – presbitero e matematico inglese
Larry Wallis – musicista, paroliere e chitarrista rock britannico
Michael Wallis – giornalista, scrittore e doppiatore statunitense
Olivier Remigius von Wallis auf Carrighmain – generale austriaco di origine irlandese
Provo Wallis – ammiraglio britannico
Quvenzhané Wallis – attrice statunitense
Samuel Wallis – navigatore inglese
Shani Wallis – attrice e cantante inglese

Altro
Bekka Wallis – personaggio dell'Universo Marvel